Бана́н:

 Банан (род) () — род растений семейства Банановые.
 Банан — фрукт, плод культивируемых видов рода Банан.
 Банан (аттракцион) — водный аттракцион, буксируемое плавсредство в форме банана.
 «Банан» (жарг.) — двойка, неудовлетворительная оценка в российских школах и вузах.
 Бананы (фильм) — художественный фильм Вуди Аллена.

См. также 
 Бананан
 Бананц